Il doppio dell'U.S. Men's Clay Court Championships 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo. ma hanno perso in semifinale contro James Blake e Mardy Fish.

Blake e Fish hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Rick Leach e Brian MacPhie.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (finale)
 Jordan Kerr /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Tabellone

Note 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 2004
ATP Tour 2004